Assembleia da República (Portugal), em Portugal
 Argentina (código de país ISO 3166)
 Arkansas, estado dos Estados Unidos da América
 Appenzell Exterior (cantão), um dos cantões da Suíça
 Aerolíneas Argentinas (código IATA)
 Aviso de Recebimento, serviço opcional dos Correios

Ar ou AR pode também significar:
 símbolo químico do argon (ou argônio)
 Ar (elemento), um dos quatro elementos clássicos
 ar, mistura de gases que envolve a Terra
 língua árabe (código de língua ISO 639)
 AR, álbum de Almir Sater e Renato Teixeira

Desambiguações de siglas